Arribeños puede referirse a:

 Arribeños, localidad de la provincia de Buenos Aires (Argentina);
 Batallón de Arribeños (1806-1820), unidad miliciana de las Provincias Unidas del Río de la Plata;
 Arribeños, calle de la ciudad de Buenos Aires (Argentina).
 Arribeños (2015), película argentina dirigida por Marcos Rodríguez

Referencias